Les cheminées de L'Ermitage, ou L'Hermitage, sont les cheminées d'une ancienne usine sucrière de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Situées à L'Ermitage, à Saint-Paul, elles sont inscrites en totalité à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis le , ainsi que leur terrain d’assiette.

En 2021, la protection est étendue à l'usine, la portion de canal et les chemins pavés.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Histoire économique de La Réunion.
 Culture de la canne à sucre à La Réunion.
 L'Ermitage (La Réunion).

Liens externes 
 

Ermitage, L'
Ermitage, L'
Monument historique à Saint-Paul (La Réunion)
Monument historique inscrit en 2002
Monument historique inscrit en 2021